Håvard Nygaard (né le 27 août 1994) plus connu sous le nom de rain, est un joueur professionnel de Counter-Strike: Global Offensive. Il joue actuellement pour FaZe Clan. Il est le membre le plus ancien de l'équipe, il joue dans l'équipe depuis sa création sous le nom de Team Kinguin.

Carrière 
Après avoir intégré la scène professionnelle à la suite de plusieurs passages au niveau semi-professionnel, rain a évolué dans plusieurs équipes norvégiennes telles que partyastronauts puis LGB.

Bien que celles-ci aient remporté peu de succès à l'international, elles étaient constamment la meilleure équipe au niveau national et rain était assidûment le meilleur joueur.

En mai 2015, il a été recruté par Team Kinguin, qui a été l'une des premières organisations à expérimenter une équipe internationale. Cette équipe a atteint les quarts de finale au tournoi majeur ESL One Cologne 2015, ils sont éliminés à la suite d'une défaite face à TSM. À la suite de cette performance prometteuse, l'équipe est reprise par G2 Esports notamment à cause du retrait de l'équipe Kinguin de l'esport. L'équipe atteint de nouveau les quarts de finale au tournoi majeur : DreamHack Open Cluj-Napoca 2015, perdant face aux éventuels vainqueurs EnVyUs.

L'équipe est de nouveau rachetée, cette fois par FaZe Clan pour un somme record de , mais à ce moment-là, beaucoup de joueurs de l'équipe initiale Kinguin ont été remplacés, il n'en reste que le trio initial. Sous la bannière de FaZe, la tendance continue avec le remplacement de toute l'équipe sauf rain. FaZe remporte leur premier trophée grâce à leur victoire au tournoi SL i-League StarSeries Season 3 Finals en avril 2017. Bien que les performances de rain soient admirables, l'équipe n'arrive pas à répéter le succès. Ce qui a encore entraîné des changements dans l'équipe jusqu'à ce que l'équipe se retrouve finalement, avec ce que beaucoup considéraient comme l'équipe la plus remplie de talent à ce jour. Cette équipe connaît alors un succès précoce, avec deux victoires consécutives aux tournois Eleague CS:GO Premier 2017 et ESL One New York 2017. L'équipe n'arrive pas à trouver de la cohérence et est largement considérée comme dysfonctionnelle à la suite d'une deuxième place au tournoi ELEAGUE Major 2018.

Bien que la performance de rain lui a valu plusieurs récompenses individuelles en 2017 et en 2018, son niveau personnel a diminué avec celui de son équipe. Sa performance et celle de son équipe sont alors devenues aléatoires alors que l'équipe a essayé plusieurs joueurs différents afin de compléter celle-ci. Ce processus est toujours en cours en novembre 2019, les ajouts les plus récents ont revitalisés l'équipe malgré le niveau personnel de rain légèrement inférieur à la moyenne depuis mai.

Rain remporte son premier tournoi majeur au PGL Major Antwerp 2022 avec FaZe Clan, et il est nommé le MVP du tournoi.

Récompenses 

  meilleur joueur de 2017 et  meilleur joueur de 2018 d'après HLTV.org.
 MVP de 3 tournois différents notamment au PGL Major Antwerp 2022.

Références 

Naissance en août 1994
Joueur professionnel de Counter-Strike
Joueur d'esport norvégien